Stirn steht für:

 Stirn, Teil des Gesichts von Menschen, Säugetieren und anderen Tieren
 Stirn (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Stirn ist der Familienname folgender Personen:
 Aglaja Valentina Stirn (* 1962), deutsche Hochschullehrerin
 Dieter Stirn (* 1961), deutscher Fußballspieler der 1980er Jahre
 Janez Stirn (* 1966), jugoslawischer Skispringer
 Max Stirn (1880–1916), deutscher Architekt
 Susanne Margarete Stirn-Faschon (1925–1995; Pseudonym), deutsche Schriftstellerin, siehe Susanne Faschon